ТЖД — многозначная аббревиатура:
 Таджикская железная дорога — государственная компания, оператор железнодорожного транспорта в Таджикистане
 Тихоокеанская железная дорога — реализуемый проект строительства частной железнодорожной линии необщего пользования
 Томская железная дорога — железная дорога на юге Западной Сибири, существовавшая с 1912 по 1961 год
 Термометр жидкокристаллический дискретный
 Трансказахстанская железная дорога
 Тувинские железные дороги
 Тиманская железная дорога — частная железная дорога, Коми

См. также 
 КТЖД — Канадская тихоокеанская железная дорога
 ЦТЖД — Цинхай-Тибетская железная дорога
  — аббревиатура латиницей